Second Nature – album di Miriam Stockley del 2003
 Second Nature – album dei Flying Colors del 2014
 Second Nature – album di Netsky del 2020